Amstetten névvel a következő cikkek találhatók:
Amstetten, város Ausztriában
Amstetten, település Németországban